Diese Liste enthält alle vom Weltfußballverband FIFA und der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF) geführten Spiele der marokkanischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Sechs Mal (1970, 1986, 1994, 1998, 2018, 2022) konnten sich die Marokkaner für die Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren. Die Löwen vom Atlas, so der Spitzname der Nationalmannschaft, qualifizierte sich auch 18 Mal für die Endrunde der Fußball-Afrikameisterschaft. Sie gewannen das Turnier 1976 und erreichten das Endspiel 2004. Darüber hinaus war man 1983 siegreich beim Fußballturnier der Mittelmeerspiele vor heimischem Publikum in Casablanca. In den Jahren 1961 und 1976 feierte die Mannschaft den Gewinn des Fußballturniers der Panarabischen Spiele.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Alle Ergebnisse sind aus der Sicht der marokkanischen Mannschaft angegeben.
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der marokkanischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der marokkanischen Mannschaft
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 AM = Afrikameisterschaft
 OS = Olympische Sommerspiele
 MMS = Mittelmeerspiele
 PAS = Panarabische Spiele
 Amat. = Amateure
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 Unklarer Länderspielstatus = In diesem Fall ist nicht klar, ob das Spiel als offizielle Partie anerkannt werden kann. Des Weiteren könnte es sich um ein Spiel gegen eine B- oder C-Nationalmannschaft, eine Olympia-Mannschaft sowie ein Amateurteam handeln.

1928 bis 1949

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Ab 2020

Weblinks 
 Homepage des marokkanischen Fußballverbandes frmf.ma (französisch)
 Ergebnisdatenbank der FIFA. de.fifa.com
 Liste der Länderspiele. rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Marokko
!Landerspiele